Bajo el nombre de Luis de Orleans (o Orléans) han sido conocido diversos miembros de la dinastía de los Capetos:

 Luis de Valois (1372-1407), duque de Orleans;
 el rey Luis XII de Francia (1462-1515), antes de su acceso al trono en 1498;
 Luis I de Orleans-Longueville (1480-1516),  
 Luis III de Orleans (1549-1550), duque de Orleans;
Luis de Orleans (1640-1692), hijo ilegítimo de Gastón de Francia, duque de Orleans, militar al servicio de España;
 Luis Felipe I de Orleans (1725-1785), duque de Orleans;
 Luis Felipe II de Orleans (1747-1793), duque de Orleans e hijo del anterior;
 Luis Felipe I de Francia, antes de ser rey de los franceses en 1830;
 Luis de Orleans (1814-1896), duque de Nemours, hijo del anterior;
 Luis de Orleans (1845-1866), príncipe de Condé y nieto de Luis Felipe I de Francia;
 Luis Felipe de Orleans-Braganza (1878-1920), príncipe imperial del Brasil;
 Luis Fernando de Orleáns, infante de España.